

Cinema 
 Over the Rainbow – film del 2002 scritto e diretto da Ahn Jin-woo

Musica 
 Over the Rainbow – brano musicale di Judy Garland del 1939, dalla colonna sonora de Il mago di Oz
 Over the Rainbow – album di Angela Zhang del 2004
 Over the Rainbow – album di Connie Talbot del 2007
 Over the Rainbow – album di Israel Kamakawiwo'ole del 2011
 Over the Rainbow – album di Mai Kuraki del 2012

Televisione 
 Over the Rainbow – serie televisiva coreana del 2006